Mark Evans (bassist) (1956), Australisch bassist van AC/DC
 Mark Evans (roeier) (1957), Canadees roeier